Pheonix Copley (né le  à North Pole dans l'État de l'Alaska aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Statistiques

En club 

|-
| 2010-2011 || IceRays de Corpus Christi || NAHL ||42||14||23||4||||165||4,17||88||0||2||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
| 2011-2012 || Storm de Tri-City || USHL ||25||9||13||0||||76||3,14||90,5||2||2||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
| 2011-2012 || Buccaneers de Des Moines || USHL ||20||7||11||1||||60||3,09||90,9||0||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
| 2012-2013 || Michigan Tech || WCHA ||24||8||15||1||||71||3,22||90||3||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
| 2013-2014 || Michigan Tech || WCHA ||30||10||13||6||||72||2,51||91,1||1||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
| 2013-2014 || Stingrays de la Caroline du Sud || ECHL ||3||2||1||0||147||8||3,26||90,6||0||0||1||0||1||70||3||2,58||92,3||0||0
|-
| 2014-2015 || Bears de Hershey || LAH ||26||17||4||3||1520||55||2,17||92,5||3||15||9||5||4||541||22||2,44||91,9||0||0
|-
| 2015-2016 || Wolves de Chicago || LAH ||37||15||16||3||||97||2,79||90,9||3||4||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
| 2015-2016 || Blues de Saint-Louis || LNH ||1||0||0||0||24||1||2,50||83,3||0||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
| 2016-2017 || Wolves de Chicago || LAH ||25||15||6||2||||56||2,31||92||1||8||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
| 2016-2017 || Blues de Saint-Louis || LNH ||1||0||1||0||59||5||5,09||82,8||0||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
| 2016-2017 || Bears de Hershey || LAH ||16||11||5||0||||33||2,15||93,1||0||2||9||5||4||534||19||2,13||93,3||1||0
|-
| 2017-2018 || Bears de Hershey || LAH ||41||15||17||6||||106||2,91||89,6||2||21||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
| 2018-2019 || Capitals de Washington || LNH ||27|| || || |||| ||2,90||90,5|| || ||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
| 2019-2020 || Bears de Hershey || LAH ||31|| || || |||| ||2,47||90,5|| || ||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
| 2020-2021 || Bears de Hershey || LAH ||15|| || || |||| ||2,66||89,6|| || ||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
| 2021-2022 || Capitals de Washington || LNH ||  || 
|-
| 2021-2022 || Bears de Hershey || LAH ||  ||

Références 

Naissance en janvier 1992
Naissance en Alaska
Joueur américain de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Huskies de Michigan Tech
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Capitals de Washington
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Gagnant du trophée Harry-« Hap »-Holmes